На грани фолКа — дебютный студийный альбом российской фолк-рок группы «Начало Века». Был издан в 2004 году «Фирмой Грамзаписи Никитин».

На грани фолКа записан в период с марта 2002 года по август 2004 года на домашней студии группы «Начало Века» в городе Волгограде.

Список композиций 
 Паранья
 Черёмушка
 Таня-Танюша
 Кабы сдох
 Лебёдушка
 Пью-пью
 Свадебная
 Жинка
 Туман
 Калинушка
 Соловейка
 Туман яром
 О вечности
 Яблонька
 Чёрный ворон (бонус-трек)

 Слова: народные
 Музыка: народная
 Аранжировки: группа «Начало Века»
 Музыка и слова — Алексей Итюжов, аранжировка — Алексей Итюжов/Антон Крюков

Участники записи

Основной состав 
 Алёна Сергиевская — вокал, бэк-вокал
 Ирина Сергиевская — вокал, бэк-вокал
 Алексей Итюжов — акустическая гитара, перкуссия
 Руслан Смага — гитара
 Елена Гусева — клавиши, перкуссия, голос (11)
 Михаил Быковский — бас-гитара
 Виктор Коваль — барабаны, перкуссия

Вспомогательный состав 
 Антон Крюков — акустическая гитара (2,4,9,10,12,13,14)
 Анатолий Попков — бас-гитара (6,7,10)
 Александр Старцев — бонги (3,4)
 Данила Зубов — бас-гитара (13)
 Запись и сведение: Алексей Итюжов
 Мастеринг: Андрей Субботин
 Инсталляция звукового оборудования: Андрей Волков

Примечания 

Дебютные альбомы 2004 года
Альбомы фолк-рока
Альбомы лейбла «Никитин»
Альбомы группы «Начало Века»